Террористи́ческие а́кты в Пари́же — акты терроризма, произошедшие в столице Франции Париже.

 Покушение на Александра II 25 мая 1867 года — покушение на российского императора Александра II, произошедшее в Париже 25 мая 1867 года.
 Операция ВАН — захват армянскими террористами турецкого консульства в Париже 24 сентября 1981 года.
 Взрыв в аэропорту Орли — террористический акт в парижском аэропорту Орли 15 июля 1983 года.
 Серия терактов в Париже (1995) — серия взрывов в общественных местах Парижа летом-осенью 1995 года, в том числе взрыв в метрополитене.
 Теракт в редакции Charlie Hebdo — нападение террористов на офис редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo 7 января 2015 года в Париже. 
 Захват заложников у Венсенских ворот — нападение вооружённого террориста на супермаркет кошерных продуктов 9 января 2015 года.
 Теракты в Париже 13 ноября 2015 года — нападение террористов на ряд общественных мест Парижа, сопровождавшееся взрывами, убийствами и захватом заложников.
 Стрельба в Париже 23 декабря 2022 года — нападение на курдский культурный центр.